Рихард Ханссен (; 24 августа 1864, Травемюнде — 10 декабря 1945, Гамбург) — немецкий офтальмолог, профессор университета в Гамбурге.

Биография 
Рихард Ханссен родился 24 августа 1864 года в Травемюнде в семье врача; в 1884 году он окончил гимназию Катаринеум в Любеке. После этого Ханссен изучал медицину в Цюрихе, во Фрайбурге-им-Брайсгау, Киле, Берлине и Вюрцбурге. В 1885 году он стал членом студенческого братства «Corps Holsatia», а в 1889 — получил врачебную лицензию в Киле. В том же году он стал кандидатом медицинских наук. В период с 1892 по 1893 он являлся врачом-ассистентом в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф, после чего, в 1894 — получил позицию офтальмолога в Гамбурге. В тот же период он возглавлял офтальмологическую клинику, относившейся к поликлинике союза «Vaterländischer Frauenverein». Он также работал и школьным врачом: в 1904 году стал членом-основателем Ассоциации школьного здравоохранения Гамбурга (Vereinigung für Schulgesundheitspflege zu Hamburg).

В 1906 году Ханссен вступил в Гамбургскую медицинскую ассоциацию (Ärztlicher Verein Hamburg) и в союз «Verein der Spezialärzte von Hamburg-Altona»; он также состоял членом Немецкого офтальмологического общества. В частности, по его инициативе в городе началось обучение школьных врачей, а сами гамбургские школьники стали проходить регулярные медицинские обследования. С 1914 по 1931 год Ханссен являлся старшим врачом офтальмологического отделения в клинике «Asklepios Klinik Barmbek». В 1921 году он защитил докторскую диссертацию и получил позицию приват-доцента в Гамбургском университете; в 1927 году он стал профессором.

11 ноября 1933 года Рихард Ханссен был среди более 900 ученых и преподавателей немецких университетов и вузов, подписавших «Заявление профессоров о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства». В 1934 году он присоединился к Национал-социалистическому союзу немецких доцентов (NS-Dozentenbund). Скончался 10 декабря 1945 года в Гамбурге.

Работы 
 Die Augenklinik zu Kiel, Dissertation, Kiel 1889
 Über Hornhautverfärbung, Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, 1913
 Zur Frage der Stumpfbildung nach Enucleatio oder Exenteratio bulbi, Zeitschrift für Augenheilkunde, Band 34, 1915
 Beitrag zur Histologie des Glaukoms, Klinisches Monatsblatt für Augenheilkunde, November 1919
 Beitrag zur Histologie des myopischen Auges, insbesondere zur Lückenbildung in der Retina und Entstehung der Netzhautablösung, Klinisches Monatsblatt für Augenheilkunde, 1919
 Zur Frage der Glashaut-Drusen der Aderhaut, Centralblatt für praktische Augenheilkunde, Band 43, 1919
 Drei Fälle von «Pseudotumor» des Auges, mit Beiträgen von seltener Befunde myoptischer Veränderungen und zur Frage der Retinitis exudativa Coats, Klinisches Monatsblatt für Augenheilkunde, November 1920
 Zur Genese der Retinitis nephritica, Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, 1921
 Zur Genese der Myopie, Klinisches Monatsblatt für Augenheilkunde, 1921
 Stumpfbildung nach operativer Entfernung des Auges, Klinisches Monatsblatt für Augenheilkunde, März 1922
 Über Vitiligo, Internationale Zeitschrift für Augenheilkunde, Band 56, 1925
 Zur Operation der partiellen Trichiasis, Klinisches Monatsblatt für Augenheilkunde, 1927
 Zur Frage der Retinitis nephritica, Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde, Band 82, 1929
 Beitrag zur pathologischen Anatomie der Linse, Zeitschrift für Augenheilkunde, Dezember 1931
 Inclusión en gelatina y tinción por el sudán, Archivos de oftalmologia Hispano-Americanos, Band 32, 1932

Литература 
 Christine Pieper: Die Sozialstruktur der Chefärzte des Allgemeinen Krankenhauses Hamburg-Barmbek 1913—1945. Ein Beitrag zur kollektivbiographischen Forschung, LIT, Münster 2003, bes. S. 206 ISBN 3-8258-6495-2 Biografie auf S. 206
 Jens Martin Rohrbach: Augenheilkunde im Nationalsozialismus, Schattauer, Stuttgart 2007 ISBN 9783794525126
 Gerhard Lüdke (Hrsg.): Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender, 5. Ausgabe, de Gruyter, Berlin — Leipzig, 1935, Spalte 483

Примечания 

Офтальмологи Германии
Офтальмологи XX века
Офтальмологи XIX века